Голенко — украинская фамилия. Известные носители:
 Голенко, Валерий Николаевич (род. 1958) — губернатор Луганской области.
 Голенко, Денис Юрьевич (род. 1996) — белорусский футболист.
 Голенко, Константин Петрович (1823—1884) — герой Севастопольской обороны в Крымскую войну.
 Голенко, Майя Фёдоровна (1940—1993) — советская бандуристка, певица.
 Голенко, Максим Евгеньевич (род. 1985) — российский футболист.